Міхаелла Крайчек була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі Porsche Tennis Grand Prix, який проходив того самого тижня в Штутгарті (Німеччина).
Сунь Тяньтянь виграла титул, у фіналі перемігши Іроду Туляганову з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main and Qualifying Draw at ITF 
Main and Qualifyind Draws (WTA) 
Tashkent Results 2006 - Tennis Quickfound 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2006